Almodóvar ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Almodóvar (* 1949), spanischer Filmregisseur
 Agustín Almodóvar (* 1955), spanischer Filmproduzent, Schauspieler

Almodóvar ist der Name folgender Orte:

 Almodóvar del Campo, Stadt in der spanischen Provinz Ciudad Real
 Almodóvar del Río, Stadt in der spanischen Provinz Cordoba
 Castillo de Almodóvar del Río, Burg in der Stadt Almodóvar del Río

Almodôvar ist der Name folgender Orte:

 Almodôvar, Kleinstadt in der portugiesischen Region Alentejo